Уйирежутты, уйирелутты ( ; உயிர - уйир - жизнь + элутты - буква) — название двенадцати гласных букв тамильского алфавита. Делятся на куриль (короткие) и нэдиль (долгие). Уйирежутты противопоставляются другой половине алфавита состоящей из согласных букв, называемой мэййелутты (от там. мэй - тело). Комбинирование двенадцати уйирелутты и восемнадцати мэййелутты образует с помощью восьми вспомогательных знаков 216 уйирмэййелутты. В сингальской лингвистической терминологии слову «уйирелутты» соответствует слово панакуру (синг.පනකුරු - живые буквы).

{| border="1" width="65%"
|- 
| width="10%"| буква||width="15%"|название
| width="10%"| транскрипция||width="15%"|пример
| width="15%"| транскрипция||width="15%"|перевод
|- 
|அ||Ана||a||அம்மா||Амма||Мама
|- 
|ஆ||Авэнна||A||ஆடு||Ады||Коза
|- 
|இ||Ина||и||இலை||Илаи||Лист
|- 
|ஈ||Иянна||И||ஈட்டி||Итти||Копьё
|- 
|உ||Уна||у||உடை||Удаи||Одежда
|- 
|ஊ||Увэнна||У||ஊஞ்சல்||Унджал||Качели
|- 
|எ||Эна||э||எட்டு||Этты||Восемь
|- 
|ஏ||Эянна||Э||ஏணி||Эни||Лестница
|- 
|ஐ||Айянна||ай||ஐந்து||Аинды||Пять
|- 
|ஒ||Она||o||ஒன்பது||Онбаты||Девять
|- 
|ஓ||Овэнна||O||ஓடம்||Одам||Лодка
|- 
|ஒள||Аувэнна||ау||ஒளவை</td> Аувай||Аувайяр
|- 
|ஃ||Айдам||ах||எஃகு||Эххи||Сталь
|}

См. также 
 Аччулу

Тамильский алфавит